Kreusch ist der Familienname folgender Personen: 

 Cornelius Claudio Kreusch (* 1968), deutscher Jazzpianist
 Felix Kreusch (1904–1985), deutscher Architekt und Aachener Dombaumeister
 Johannes Tonio Kreusch (* 1970), deutscher Gitarrist, Komponist und Musiklehrer
 Martin Kreusch (* 1978), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Keuschheit